Latzig ist der deutsche Name von Orten in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Laski (Białogard) (ehemals Latzig, Kreis Belgard/Pommern)
 Laski (Kołczygłowy) (ehemals Latzig, Gem. Lubben, Kreis Rummelsburg/Pommern)
 Laski (Malechowo) (ehemals Latzig, Kreis Schlawe/Pommern)
 Laski Koszalińskie (ehemals Latzig, Kreis Köslin/Pommern)
 Laski Wałeckie (ehemals Latzig, Kreis Deutsch Krone/Pommern)